Scottish Masters 2000 (также известен как Regal Scottish Masters 2000 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 24 по 29 октября 2000 года в Мазервелле (Шотландия). Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:6.

Высший брейк 

 147 — Марко Фу (первый раунд)

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Кен Доэрти 5:1 Марко Фу  
 Алан Макманус 5:3 Фергал О’Брайен  
 Стивен Ли 5:1 Стив Дэвис  
 Ронни О'Салливан 5:3 Джимми Уайт

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

2000 год в снукере
Scottish Masters